Textielblekerij, sector in het bedrijfsleven
 De Drie Notenboomen, een voormalige blekerij en wasserij in Gouda
 Wasserij-Blekerij Gehrels, een voormalige blekerij en kledingwasserij in Overveen (onderdeel van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem)
 Het Wapen van Amsterdam, een voormalige blekerij en wasserij in Gouda